

Prénom 
Ena est un prénom Irlandais.

Biologie 
 Ena est un petit escargot de la famille des Enidae.

Toponyme 

 , une ville japonaise de la Préfecture de Gifu ;
 Ena, un village indien de l'État du Gujarat.

Sigle 

ENA est un sigle ou un acronyme pouvant désigner :
  (dont l'ENA de France, l'ENA d'Algérie, l'ENA de Côte d'Ivoire, l'ENA du Mali, l'ENA du Maroc, l'ENA du Sénégal, et l'ENA du Tchad) ;
 École nationale d'aérotechnique ;
 École nationale d'agriculture de Meknès ;
 École nationale d'architecture (Maroc) à Rabat ;
 Église néo-apostolique ;
 Étoile nord-africaine ;
 excrétion nette acide, dans une analyse d'urine ;
 épargne nette ajoutée.

Abréviation 
ENA est une abréviation pouvant désigner :
 espace nord Americain, une bibliothèque numérique sur l'histoire de la construction européenne.

Homonymie de prénom

nl:Antinucleaire antistof#Extraheerbare kernantigenen (ENA)